Diospyros bilinica är en tvåhjärtbladig växtart som beskrevs av Constantin von Ettingshausen. Diospyros bilinica ingår i släktet Diospyros och familjen Ebenaceae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Ljungordningen
bilinica